Арнульф III:
 Арнульф III (1054—1071) — граф Фландрии и Эно.
 Арнульф III Булонский (ум. 990) — граф Булони с 971 г.